

Види још 
 Списак бивших сазвежђа
 Сазвежђе

Спољашње везе 

Спискови везани за астрономију